Любовь Гаркави:
 Гаркави, Любовь Вениаминовна (Блюма Вениаминовна и Гаркави-Ландау; 1877—1941) — советский физиолог и фармаколог, мать Л. Д. Ландау.
 Гаркави, Любовь Хаимовна — советский и российский учёный-медик, физиолог, онколог, дочь Х. И. Гаркави.